Ситора — многозначное понятие:
 Ситора ( — «звезда») — женское имя у ряда народов.
 «Ситора» — пьеса таджикского писателя Джалола Икрами.
 «Ситора» — бывший футбольный клуб (Душанбе, Таджикистан).
 «Ситора» —  узбекский футбольный клуб из города Бухара.
 Ситора — устаревшее искажённое название растения .

См. также 
 Setora —  узбекская музыкальная группа.

Примечания